Гран-при Бразилии 2011 года (официально Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2011) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 27 ноября 2011 года на трассе Интерлагос в Сан-Паулу, Бразилия. Она стала девятнадцатой и заключительной гонкой сезона 2011 Формулы-1.

Свободные заезды 
В первую пятничную тренировку произошло несколько замен гонщиков: Грожан занял место Петрова в Renault, в Форс Индия заменили Сутиля на Хюлькенберга, Вернь заменил Буэми в Торо Россо, Ярно Трулли уступил место Луису Разии в Lotus, а Ян Хароуз занял место Льюцци за рулем HRT.

Резервные гонщики

Квалификация

Гонка 

|}
  Бруно Сенна получил штраф в виде проезда по пит-лейн за инициирование столкновения.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Бразилии